Ким Хва Сын (; род. 22 июня 1985, Чолла-Намдо, Республика Корея) — южнокорейский тяжелоатлет, участник Олимпийских игр 2012 года в категории до 105 кг.

Карьера 
В 2006 году занял 4-е место на Азиатских играх и стал 17-м на чемпионате мира. В 2007 году занял 11 место на мировом первенстве. В 2009 году стал вице-чемпионом Восточно-Азиатских игр и 6-м на чемпионате мира. В 2010 году занял 9-е место на мировом первенстве и 4-е на Азиатских играх. На Олимпийских играх 2012 года выступил неудачно, ни разу не взяв вес в первом упражнении.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте iwf.net (1)  
 Страница на сайте iwf.net (2)  
 Страница на сайте london2012.com 
 Страница на сайте the-sports.org  
 

Тяжелоатлеты Республики Корея
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года